Cosa Nostra, szicíliai bűnszövetkezet
 La Cosa Nostra, amerikai bűnszövetkezet
 Cosa Nostra, svéd punk együttes